Функциональная полнота множества логических операций или булевых функций — это возможность выразить все возможные значения таблиц истинности с помощью формул из элементов этого множества. Математическая логика обычно использует такой набор операций: конъюнкция (), дизъюнкция (), отрицание (), импликация () и эквиваленция (). Это множество операций является функционально полным. Но оно не является минимальной функционально полной системой, поскольку:
 
 

Таким образом  также является функционально полной системой. Но  также может быть выражено (в соответствии с законом де Моргана) как:
 

 также может быть определена через  подобным образом:
 

Также  может быть выражена через  следующим образом:
 

Итак  и одна из  является минимальной функционально полной системой.

Критерий полноты 

Критерий Поста описывает необходимые и достаточные условия функциональной полноты множеств булевых функций. Был сформулирован американским математиком Эмилем Постом в 1941 году.

Критерий:
 Множество булевых функций является функционально полным тогда и только тогда, когда оно не содержится полностью ни в одном из предполных классов.

Минимальные множества бинарных операций 
Множества из одного элемента
  (штрих Шеффера),  (стрелка Пирса)

Множества двух элементов
 

Множества трёх элементов
 .

То же в другой нотации:
  , , , ,  (см. алгебра Жегалкина),  (инверсный к предыдущему).

См. также 
 Замкнутые классы булевых функций

Булева алгебра
Логика высказываний